Opsine peut désigner :
Opsine, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie ;
les opsines, une famille de protéines.